First Blood Last Visions, pubblicato nel 1993, è il quarto video della band heavy metal W.A.S.P.. Esso fu pubblicato in VHS.

Contenuti
 Animal (Fuck like a beast)   
 L.O.V.E. machine 03:54  
 I wanna be somebody 03:35  
 On your knees   
 Blind in Texas 04:22  
 Wild child 05:10  
 I don't need no doctor 03:28  
 The real me 03:20  
 Forever free 05:10  
 The idol  
 Hold on to my heart